Balck ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Wilhelm August Balck (1831–1920), deutscher Verwaltungsjurist und Historiker
 Friedrich Balck (* 1947), deutscher Physiker und Hochschullehrer
 Friedrich Bernhard Balck (* 1945), deutscher Medizinischer Psychologe
 Heike Balck (* 1970), deutsche Leichtathletin
 Hermann Balck (1893–1982), deutscher General
 Robert Balck (1831–1907), deutscher Oberlanddrost und Agrarfunktionär
 Roland Balck (* 1960), deutscher Fußballspieler
 Viktor Balck (1844–1928), schwedischer Offizier, Armeesportlehrer und Sportfunktionär
 William Balck (1858–1924), deutscher Generalleutnant

Siehe auch:

 Balcke, Balk